

Кірзинська сільська рада — сільське поселення, Караідельський район, Башкортостан
 Кірзинська сільська рада — сільське поселення, Ординський район, Новосибірська область